Bagre-juba é o nome vulgar das seguintes espécies de peixe:
 Arius herzbergii (Bloch, 1794)
 Hexanematichthys herzbergii (Bloch, 1794)

Desambiguação